Приреченский сельский округ

 Приреченский сельский округ — сельский округ в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана.
 Приреченский сельский округ — сельский округ в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана.
 Приреченский сельский округ — сельский округ в Костанайской области Казахстана.
 Приреченский сельский округ — сельский округ в Павлодарской области Казахстана.
 Приреченский сельский округ — сельский округ, подчинённый городу Армавиру в Краснодарском крае России.

См. также
 Приреченский сельсовет